

События 

 Поражение Ариг-буги. Великим ханом Монголии стал Хубилай. От Монголии отпали западные улусы.
 Начало правления династии герцогов д’Эсте в Ферраре.
 Вторжение шотландской армии в Аргайл.
 Войшелк стал великим князем Великого княжества Литовского.
 14 мая — английский король Генрих III потерпел поражение от армии баронов под командованием Симона де Монфора в битве при Льюисе.
23 июня — Битва под Браньском: король Польши Болеслав V Стыдливый нанёс решительное поражение ятвягам во главе с князем Коматом.
 8 августа — Мудехарское восстание: мусульманские повстанцы захватили город Херес-де-ла-Фронтера.
 9 октября — Мудехарское восстание: король Альфонсо X Мудрый отвоевывает город Херес-де-ла-Фронтера у мусульманских повстанцев.
Битва при Макри-Плаги — разгром войском Ахейского княжества византийской армии.
 Завершилась война за тюрингское наследство, которая продолжалась с 1247 года. В результате от Тюрингии отделилось ландграфство Гессен.
 Людовик Святой встретился в Амьене с королём Англии Генрихом III.
 Болеслав Набожный издал генеральную грамоту о даровании евреям привилегий.
 Лев Данилович стал галицким князем. Шварн Даниилович заключил союз с Войшелком и стал холмским князем.
 Бела IV в ходе конфликта со своим сыном Иштваном пленил его жену и сына.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1264 году
 Климент V (папа римский)

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1264 году
 Урбан IV (папа римский)
 Фарината дельи Уберти
 Даниил Галицкий
 Винсент из Бове
 Андрей Ярославич
 Михаил Кантакузин (наместник Монемвасии)

См. также